Александр Карницкий:
 Карницкий, Александр Иванович (1989) — белорусский футболист.
 Карницкий, Александр Станиславович (1869—1942) — российский и польский генерал, герой Первой мировой войны.